Чапачапа има више значења:

 Чапачапа (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапачапа, Буена Виста (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику